Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2000/01 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2000/01 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 13 eingesetzten Spielern kam PMSE Antenna Hung aus, während Honvéd Budapest 20 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 8,5 Punkten aus 11 Partien Péter Varga (Miskolci SSC) und Tícia Gara (PMSE Antenna Hung).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; ARM = Armenien, AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Miskolci SSC

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Nagykanizsa TSK

PMSE Antenna Hung

ASE Paks

Honvéd Budapest

Statisztika PSC

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Sárospataki Elektromos Sport Egyesület

Vasas SC Novák

Pénzügyőr SE

Anmerkungen 
 Die Einzelergebnisse des Wettkampfes zwischen Honvéd Budapest und Sárospataki Elektromos Sport Egyesület sind nicht bekannt.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2000
Schach 2001